Waiʻaʻama ist der Name:
 einer Bucht auf Hawaii, siehe Waiʻaʻama Bay
 eines Flusses auf Hawaii, siehe Waiʻaʻama Stream